Schenk steht für:

 Schenk (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Schenk (Adelstitel), ein germanisches Hofamt
 Schenk S.A., Schweizer Weinhandelsunternehmen

Siehe auch:
 Mundschenk
 Schenck
 Schenke
 Groß-Schenk